Miejscowości w USA:
 Lonoke – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Lonoke
Gminy w USA:
 Lonoke (ang. Lonoke Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lonoke
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lonoke (ang. Lonoke County) – w stanie Arkansas